Владимир Березовский:
 Березовский, Владимир Александрович (род. 1952) — собкор «Парламентской Газеты» по странам Средней Азии, редактор созданного в 2005 г. при поддержке посольства России сайта «Vesti.uz».
 Березовский, Владимир Антонович (1852—1917) — российский издатель и книготорговец.
 Березовский, Владимир Сергеевич (род. 1989) — российский самбист и дзюдоист.